La sigla CITIC puede referirse a:
 El Centro de Investigación en TIC, más conocido como CITIC, en La Coruña, España.
 El desaparecido Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Málaga, España.
 El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universidad de Granada (CITIC-UGR), en Granada, España
 CITIC Group, empresa de inversión pública de China